Sulaoja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sulaoja (vattendrag, lat 67,03, long 25,80), Lappland, 
 Sulaoja (vattendrag, lat 66,20, long 25,80), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar